Universitat Politècnica de Catalunya
 Unió del Poble Cors
 Unión del Pueblo Canario